Lalande ist ein kleiner Einschlagkrater am östlichen Rand des Mare Insularum im Zentrum der sichtbaren Mondseite. Der Krater ist von einem Gebiet aus Auswurfmaterial mit hoher Albedo umgeben. Dieses läuft in ein Strahlensystem mit einem maximalen Durchmesser von nahezu 300 Kilometern aus.

Die Innenwände sind terrassiert und im Mittelpunkt des Kraterbodens befindet sich eine kleine Erhebung.
Lalande ist vermutlich vor etwa 2,8 Milliarden Jahren entstanden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Krater Lalande im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"

Einschlagkrater (Mond)